Mette Holm er navnet på flere personer:

 Mette Holm (født i 1953) – dansk journalist
 Mette Holm (oversætter) – dansk oversætter af japanske bøger
 Mette Holm (psykolog) (født i 1973) – dansk psykolog og forfatter